Justin Edwards, né le  à Whitby en Ontario, est un joueur canadien de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.

Biographie 

Au mois de , il s'engage pour une saison avec l'U-BT Cluj-Napoca en première division roumaine.

Palmarès 
 Champion de Hongrie 2017
 Coupe de Hongrie 2017

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en octobre 1992
Naissance à Whitby (Ontario)
Joueur canadien de basket-ball
Joueur de basket-ball des Black Bears du Maine
Joueur de basket-ball des Wildcats de Kansas State
Joueur d'Alba Fehérvár
Joueur de l'Orlandina Basket
Joueur des Goyang Orions
Joueur de la JSF Nanterre
Joueur de l'Ironi Nahariya
Joueur du BC Körmend
Joueur de l'Universitatea Cluj-Napoca